Cattedrale di San Carlo Borromeo, a Monterey
 Cattedrale di San Carlo Borromeo, a Saint-Étienne